Kochanowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim
 Kochanowicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim
Kochanowicze – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.